Joseph Forte peut désigner :
 Joseph Forte (1981-) ;
 Joseph Forte (1893-1967).